Сара́товская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Саратовская улица — улица в Астрахани.
 Саратовская улица — улица в Калининграде.
 Саратовская улица — улица в Липецке (Матырский).
 Саратовская улица — улица в Москве.
Саратовская улица — улица в Самаре. 
 Саратовская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Саратовская улица — улица в Тольятти.
 Саратовский проезд — улица в Томске (Апрель).
 Саратовская улица — улица в Уфе.
 Саратовская улица (Туапсе) - улица в Туапсе

Украина 
 Саратовская улица — улица в Киеве.

Казахстан 
 Саратовская улица — улица в Алма-Ате.